KSFO steht für:
 KSFO (Hörfunksender)
 San Francisco International Airport (ICAO-Code), Flughafen von San Francisco, Kalifornien

Abkürzung